Andriej Arseniewicz Tarkowski – radziecki reżyser, scenarzysta i aktor filmowy
 Andrzej Krzysztof Tarkowski – polski embriolog
 Arsienij Tarkowski – radziecki poeta i tłumacz, ojciec Andrieja Tarkowskiego
 Michał Tarkowski – polski aktor, scenarzysta i reżyser
 Roman Tarkowski – polski artysta rzeźbiarz, nauczyciel
 Stanisław Tarkowski – postać fikcyjna, bohater powieści W pustyni i w puszczy, autorstwa Henryka Sienkiewicza
 Szymon Tarkowski – polski kompozytor, muzyk, wokalista oraz basista

Polskie nazwiska